Municipio de Wheeling puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wheeling (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Wheeling (condado de Rice, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Wheeling (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Wheeling (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Wheeling (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.